Појам Алдан може да се односи на:
 Алдан (град), град у Русији
 Алдан (река), река у Русији
 Алдан (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија